José (da) Silva puede referirse a:

 José Asunción Silva (1865-1896), poeta colombiano.

 José Marques da Silva (1869-1947), arquitecto portugués.
 José Silva (1914-1999), parapsicólogo estadounidense.
 José Ailton Da Silva (1977-), futbolista brasileño.
 José Carlos da Silva (1979-), futbolista brasileño.
 José Silva (pintor), un pintor mexicano.
 José Johan Silva (1994-), futbolista colombiano.